Naisten Liiga ist die Bezeichnung verschiedener Frauensportligen in Finnland:
 Kansallinen Liiga, Fußball, bis 2019 Naisten Liiga
 Naisten Liiga (Eishockey)